Die Handball-Regionalliga der Frauen startete in der Saison 2004/05 letztmals mit sechs Staffeln: Süd, Südwest, West, Nord, Nordost und Mitte. Die Regionalliga Mitte wurde nach der Saison aufgelöst.

Saisonverlauf 
Am Ende der Spielzeit stiegen folgende Mannschaften in die 2. Bundesliga auf:
 TV Nellingen aus der Regionalliga Süd,
 TGS Walldorf aus der Regionalliga Südwest,
 PSV Recklinghausen aus der Regionalliga West,
 VfL Oldenburg II aus der Regionalliga Nord,
 Elmshorner HT aus der Regionalliga Nordost und
 HC Sachsen Neustadt-Sebnitz aus der Regionalliga Mitte.

Regionalliga Süd 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TV Nellingen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: VfL Waiblingen und ESV Regensburg.
Absteiger in die Oberligen: SG Haslach-Herrenberg-Kuppingen, TuS Ottenheim und SV Bergtheim.
Aufsteiger aus den Oberligen: Frisch Auf Göppingen II, TSV Haunstetten, Victoria Naunhof, SpVgg Bissingen und TV Grenzach.
Aus der Regionalliga Mitte: SHV Oschatz, SC Riesa.
Aus der Regionalliga Südwest: HSG Mannheim.
Änderung: Die Regionalliga Süd wird in zwei Staffeln à zehn Teams weitergeführt.

Regionalliga Südwest 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: TGS Walldorf.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SG Kleenheim.
Absteiger in die Oberligen: TV Lützellinden (Rückzug), TG Osthofen, TV Nieder-Olm und TSG Münster.
Aufsteiger aus den Oberligen: SV Zweibrücken und HSG Sulzbach/Leidersbach.
Insolvenz: Der TV Lützellinden hat sich nach der Lizenzverweigerung für die 2. Bundesliga aufgelöst.
Aus der Regionalliga Mitte: Germania Fritzlar, SV Reichensachsen, HSG Lohfelden-Vollmarshausen, THC Erfurt II
In die Regionalliga Süd wechselt: HSG Mannheim.

Regionalliga West 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: PSV Recklinghausen.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: – 
Absteiger in die Oberligen: 1. FC Köln, TV Bruckhausen und HSG Siebengebirge-Thomasberg.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSV Solingen-Gräfrath, Königsborner SV und TV Strombach.
Aus der Regionalliga Nord: HSG Stemmer/Friedewalde.

Regionalliga Nord 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: VfL Oldenburg II.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SGH Rosengarten.
Absteiger in die Oberligen: Eintracht Oberlübbe (Rückzug), BV Garrel und SG Misburg.
Aufsteiger aus den Oberligen: MTV Großenheidorn, Hastedter TSV und HSC 2000 Magdeburg II.
Aus der Regionalliga Mitte:  VfL Wolfsburg.
In die Regionalliga West wechselt: HSG Stemmer/Friedewalde.

Regionalliga Nordost 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: Elmshorner HT.
Absteiger aus der 2. Bundesliga: SV Fortuna ’50 Neubrandenburg und SC Buntekuh Lübeck.
Absteiger in die Oberligen: Eidelstedter SV (Rückzug), HSG Holstein Kiel-Kronshagen, DGF Flensburg und Ahrensburger TSV.
Aufsteiger aus den Oberligen: HSG Tarp-Wanderup und SC Alstertal-Langenhorn.
Aus der Regionalliga Mitte: Berliner TSC, Reinickendorfer Füchse, TMBW Berlin.
Die SG Kisdorf-Leezen wird aufgelöst. Der SC Kisdorf tritt alleine an.

Regionalliga Mitte 

Aufsteiger in die 2. Bundesliga: HC Sachsen Neustadt-Sebnitz.
Absteiger in die Oberligen: Union Halle-Neustadt II, MTV Rosdorf und SG Ohreland-Börde.
 Die Regionalliga Mitte wird aufgelöst.
 In die Regionalliga Süd wechseln: SV Reichensachsen, SC Riesa und SHV Oschatz.
 In die Regionalliga Südwest wechseln: Germania Fritzlar, THC Erfurt II und HSG Lohfelden-Vollmarshausen
 In die Regionalliga Nord wechselt: VfL Wolfsburg.
 In die Regionalliga Nordost wechseln: Berliner TSC, Reinickendorfer Füchse und TMBW Berlin

Entscheidungen 
Die Aufsteiger in die 2. Bundesligen sind:
TV Nellingen, TGS Walldorf, PSV Recklinghausen, VfL Oldenburg, Elmshorner HT und HC Sachsen Neustadt-Sebnitz als Meister der Regionalliga Mitte.

Siehe auch 
 1. Bundesliga
 2. Bundesliga

Weblinks 
 Handball-Archiv.de
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

Frauen, 2004
Handballsaison 2004/05